

Селище міського типу:
 Відрадне — Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада

Села:
 Відрадне — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Відрадне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Відрадне — Дніпропетровська область, Покровський район
 Відрадне — Запорізька область, Запорізький район
 Відрадне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Відрадне — Полтавська область, Гребінківський район
 Відрадне — Чернігівська область, Носівський район

Селище:
 Відрадне — Запорізька область, Запорізький район

Села:
 Відрадне — Вітебська область, Браславський район
 Відрадне — Мінська область, Любанський район

Див. також 
 Відрадний
 Одрадне
 Одрадівка